Claudia Quinta – matrona romana del III secolo a.C.
 Claudia Quinta – matrona romana del I secolo a.C.